Der Begriff Darmvorfall ist die landläufige Bezeichnung für bestimmte Erkrankungen im Darmbereich. In der Medizin werden je nach Ausprägung unterschiedliche Begriffe verwendet, siehe dazu:
 Prolaps
 Hernie